Horvátország
Dugo Selo város Zágráb megyében
Dugo Selo (Dugo Selo Lasinjsko), falu Gvozd községben, Sziszek-Monoszló megyében
Dugo Selo Lukačko falu Lukač községben Verőce-Drávamente megyében

 Románia
Dugo Selo (Дуго Село) Nyerő (Nerău) falu szerb neve Máriafölde községben, Temes megyében